Crkva sv. Ilije bila je crkvica na brdu Ilinčici kod Tuzle. Posvećena je sv. Iliji, zaštitniku Tuzle.

Nalazila se između današnjeg releja i muslimanskog groblja na Ilinčici, kod izvora vode koja neprestano teče, po vjerovanju čudotvorne vode. Na izvor i k crkvici su hodočastili mnogi vjernici iz svih krajeva Bosne i Posavine da bi ozdravili.
Mjesto su partizani u drugom svjetskom ratu i poslije rata oskrnavili mnogobrojnim strijeljanjima nevinih žrtava odlukom partizana. Partizanski velmože srušili su ju poslije rata 1946. godine, i na mjestu srušene crkve i dalje sprovodili smaknuća.

Zemljište na kojem je bila nalazila crkvica sv. Ilije jugokomunističke vlasti oduzele su Crkvi.

Izvori 

Vjerski objekti u Tuzli
Katoličke crkve u Bosni i Hercegovini